Ринкон де ла Флорида има више значења:

 Ринкон де ла Флорида (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ринкон де ла Флорида (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику